Świerklany (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Rybnicki
 Świerklany Dolne, een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Rybnicki
 Świerklany Górne, een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Rybnicki